Balian von Ibelin ist der Name folgender Personen:

* Balian von Ibelin († 1150), Herr von Ibelin, Ramla und Mirabel, siehe Barisan von Ibelin
 Balian von Ibelin (auch Balian von Nablus; † 1193), Herr von Ibelin und Nablus und Herr von Caymont
 Balian von Ibelin († 1247), Herr von Beirut, siehe Balian von Beirut
 Balian von Ibelin († 1277), Herr von Arsuf, siehe Balian von Arsuf 
 Balian von Ibelin (Seneschall von Zypern) († um 1302)
 Balian von Ibelin (Galiläa) († 1316), Titular-Fürst von Galiläa